Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 189001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 29 maja 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

189001-189100

189101-189200

189201-189300

189301-189400

189401-189500

189501-189600

189601-189700

189701-189800

189801-189900

189901-190000

Przypisy 

Lista planetoid 189001-190000